

Au Canada 

 Le Parti indépendantiste (1985), un parti politique québécois fondé en 1985;
 Le Parti indépendantiste (2008), un parti politique québécois fondé en 2008.

Aux États-Unis 

 Le Parti indépendantiste portoricain , un parti politique portoricain.

